est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétaldoxime, numéro CAS , mélange de stéréoisomères
 Z-acétamide, numéro CAS 
 E-acétamide, numéro CAS 
 acétamide, numéro CAS 
 N-méthylformamide, numéro CAS